Okręty US Navy o nazwie USS "New York":
 Pierwszy "New York" był gondolą zbudowaną na jeziorze Champlain w 1776, która brała udział w bitwie koło wyspy Valcour.
 Drugi "New York" był 36 działową fregatą, która weszła do służby w 1800 i została spalona przez Brytyjczyków w 1814.
 Trzeci "New York" był 74 działowym okrętem liniowym, którego stępkę położono w 1820, ale nigdy nie zwodowano. Został spalony w 1861
 Czwarty "New York" był slupem o napędzie śrubowym, którego stępkę położono w 1863 jako "Ontario" przemianowano w 1869 i sprzedano gdy był stale na pochylni w 1888.
 Piąty "New York" (ACR-2) był krążownikiem pancernym, który wszedł do służby w 1893, brał udział w działaniach wojny amerykańsko-hiszpańskiej. Został przemianowany na "Saratoga" w 1911, na "Rochester" w 1917, wycofany ze służby w 1933 i zniszczony w 1941.
 Szósty "New York" (BB-34) był pancernikiem, okrętem głównym typu New York. Jego stępkę położono w 1911, wszedł do służby w 1914, brał udział w obu wojnach światowych i został wycofany ze służby w 1946. Zatopiony jako okręt cel w 1948.
 Siódmy "New York" (LPD-21) jest okrętem desantowym-dokiem. Niektóre części metalowe są zbudowane z materiałów pochodzących z World Trade Center. Wszedł do służby w 2009 roku.

Zobacz też 
 "New York City" (SSN-696)

New York